Peter Grant – produttore discografico britannico
Peter Grant – calciatore britannico
Peter Grant – politico britannico